

Musica 
 Hot Shot – brano musicale di Karen Young del 1978
 Hot Shot – album di Pat Travers del 1984
 Hot Shot – brano musicale di Jimmy Cliff, presente nell'album Cliff Hanger del 1985
 Hot Shot – album di Shaggy del 2000
 Hot Shot: Ultramix – album di Shaggy del 2002

Videogiochi
 Hot Shot – videogioco del 1988
 Gary Lineker's Hot-Shot! – videogioco del 1989
 Hot Shot – videogioco del 2003

Altro 
 Divisa e rossetto (Hot Shot) – romanzo di Charlotte Hughes del 2002
 Hot Shot – serie televisiva taiwanese

Pagine correlate 
Hot Shots!